Larchkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Larchkopf (Zillertaler Alpen), 1856 m, Gipfel des Hainzenberg am Gerlosstein bei Zell am Ziller, mit Richtfunksender (Gerlos 2 Gerlosberg)
 Larchkopf (Tuxer Alpen), 1375 m, am Inntal bei Strass im Zillertal, mit Rundfunksender (Jenbach 2 Larchkopf)